Denton (Carolina del Nord)
 Denton (Geòrgia)
 Denton (Kansas)
 Denton (Manchester)
 Denton (Maryland)
 Denton (Montana)
 Denton (Nebraska)
 Denton (Texas)